Plaats in Indonesië
 Timbang Deli (Galang), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Timbang Deli (Medan Amplas), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra